Wayne County kan syfta på ett flertal olika countyn i USA

 Wayne County, Georgia
 Wayne County, Illinois
 Wayne County, Indiana
 Wayne County, Iowa
 Wayne County, Kentucky
 Wayne County, Michigan (den som oftast åsyftas)
 Wayne County, Missouri
 Wayne County, Mississippi
 Wayne County, Nebraska
 Wayne County, New York
 Wayne County, North Carolina
 Wayne County, Ohio
 Wayne County, Pennsylvania
 Wayne County, Tennessee
 Wayne County, Utah
 Wayne County, West Virginia